Il Prins Christians Sund (groenlandese Ikerassuaq) è uno stretto della Groenlandia lungo circa 100 km che la separa da un gruppo di isolette a sud in cui si trova Capo Farvel. Lo stretto si trova all'estremo meridionale della Costa di Re Federico VI e mette in comunicazione Oceano Atlantico ad est e Mare del Labrador ad ovest; si trova a 60°N 44°O, fa parte del comune di Kujalleq. Sulla sua riva sorge il villaggio omonimo.

Altri progetti 

Geografia della Groenlandia